Debreceni VSC, labdarúgócsapat
 Debreceni VSC, női kézilabdacsapat
 Debreceni VSC, debreceni sportegyesület